Pero peut désigner :
 Pero, commune italienne de Lombardie ;
 Pero, station du métro de Milan.
 Pero, une langue tchadique.

Péro est le nom de plusieurs femmes apparaissant dans la mythologie gréco-romaine ou mentionnées dans des histoires traditionnelles :
 Péro, fille de Nélée, roi de Pylos, et de Chloris, sœur de Nestor, épouse de Bias, roi d'Argos, et mère de Talaos.
 Péro, qui aurait enfanté, de Poséidon, le dieu-fleuve béotien Asopos.
 Péro, qui allaita son père Cimon (ou Mycon) dans une histoire racontée par Valère-Maxime, histoire qui a donné naissance au thème artistique de la Charité romaine.